Николай Иванович Стояновский  (1821—1900) — русский юрист, товарищ министра юстиции, действительный тайный советник, статс-секретарь (1895). Известен как активный проводник судебной реформы 1860-х гг.

Биография 

Из малороссийских дворян. С 1832 по 1836 год обучался в благородном пансионе в Златополе, Киевской губернии, а затем поступил в Императорское училище правоведения, курс которого окончил в 1841 году с правом на чин коллежского секретаря и в том же году определился на службу в 1-й отдел 5-го департамента Правительствующего сената.

С конца 1840-х годов Стояновский сотрудничал в «Москвитянине» Погодина и «Отечественных записках» Краевского.

С 1850 по 1854 год он был преподавателем практического уголовного и гражданского судопроизводства в училище правоведения и составил руководство к уголовному судопроизводству (1850).

В 1857 году назначен герольдмейстером департамента герольдии Сената и тогда же утверждён в звании директора московского тюремного комитета, в 1859 году назначен членом Комиссии для начертания положения об уездных учреждениях и следственной полиции. В это время им были составлены «Учреждение судебных следователей» и так называемый «Наказ» следователям — узаконения, по которым следственная часть была выделена из ведения полиции и, тем самым, было положено начало отделению судебной власти от власти исполнительной.

В 1861 году назначен статс-секретарем департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, членом особой комиссии для начертания проекта положения об акцизе с питей в Империи и комиссии по составлению проекта положения о частных кредитных учреждениях для производства операции по залогу недвижимых имуществ, а в 1862 году — членом и редактором в комиссию для составления проектов законоположении о преобразовании судебной части в России, — при Государственной канцелярии. Вместе с С. И. Зарудным Стояновский настоял на прикомандировании к канцелярии в начале 1861 года образованных юристов — Н. А. Буцковского, Д. А. Ровинского, К. П. Победоносцева и других; благодаря этому кружку юристов удалось направить судебную реформу на рациональный путь.

В 1862 году был назначен товарищем министра юстиции Д. Н. Замятнина, в 1864 году назначен быть во всех заседаниях Государственного совета по делам судебной реформы и представлять объяснения и соображения свои по проектам о преобразовании судебной части. В 1866 году состоял главным редактором газеты «Судебный вестник». Принимал активное участие при введении в действие новых уставов, с 1867 года — сенатор, с присутствованием в уголовном кассационном департаменте, в 1872 году первоприсутвующий этого департамента.

Назначен 1-го января 1875 года членом Государственного совета Российской империи, с присутствованием в департаменте законов. В 1877 году член особых комиссии по преобразованию тюремной части и о пересмотре 2-й главы 1-го раздела уложении о наказаниях, для предварительного рассмотрения дела о введении мировых судебных установлении в Прибалтийских губерниях, в 1881 году член особой комиссии для подробной разработки проектов законоположении об укреплении прав на недвижимое имущество, в 1872 году член особого комитета для общего пересмотра действующих гражданских законов и для составления проекта гражданского уложения.

В 1883 году действительный член Императорского человеколюбивого общества и председатель редакционной комиссии для начертания проекта гражданского уложения, в 1889 году председатель особой комиссии по рассмотрению проекта преобразования канцелярий по принятию прошении на Высочайшее Имя приносимых. В 1894 году председатель особой комиссии при Государственном совете для предварительного обсуждения представления министерства юстиции о преобразовании межевой части. В 1895 году пожалован в статс-секретари Его Императорского Величества и назначен членом особой комиссии при Государственном совете для предварительного обсуждения представлении министром юстиции и финансов по проекту устава о векселях. Принимал деятельное участие в судебной реформе.

Женился на Александре Григорьевне Олениной (1834—1899), дочери Григория Никаноровича Оленина, который оставил воспоминания о своём знакомстве с Пушкиным. Стояновский составил жизнеописание её деда (по матери) Алексея Николаевича Оленина.

Состоял вице-председателем и почётным членом Императорского Русского музыкального общества, многие годы (с момента открытия в 1877 году, до 1895 года) был председателем Юридического общества при Санкт-Петербургском университете. Был почётным членом Московского и Киевского юридических обществ, почётным членом университета Святого Владимира в Киеве, членом Императорского русского географического общества, славянского благотворительного общества.

Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена св. Андрея Первозванного включительно. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры вместе с женой, умершей годом ранее. Длинную речь памяти Стояновского как выдающегося деятеля судебной реформы произнёс А. Ф. Кони.

Труды 
 Практическое руководство к русскому уголовному судопроизводству, составленное Николаем Стояновским Москва : Унив. тип., 1858
 Воспоминание о 5-м и 7-м декабре 1860 года : Воспоминания написано для товарищей, воспитанников Имп. уч-ща правоведения Санкт-Петербург : тип. Правительствующего сената, 1860
 Очерк жизни Алексея Николаевича Оленина [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, 1881

Примечания

Источники

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&M54/699206b0/0001/dd085fa4 Биография]
 Муромский городской суд Владимирской области

Выпускники Императорского училища правоведения
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Действительные тайные советники
Журналисты Российской империи
Юристы Российской империи
Члены Русского географического общества до 1917 года
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Герольдмейстеры